Výstraha nebo warning může být:

 vojenský systém (Radar včasné výstrahy, AEW&C, létající středisko velení a řízení)
 zastrašovací prostředek (zastřelení pro výstrahu ostatním)

Akt varování 
 Meteorologická výstraha, viz Systém integrované výstražné služby
 Cestovní výstraha
 morální apel (výstraha před svévolníky)
 signál sirény

Výstražné značení 
 dopravní značka
 stav návěstidla nebo semaforu
 železniční zabezpečovací zařízení

Film 
 Výstraha (film, 1946), československý film z roku 1946
 Výstraha (film, 1953), československý film z roku 1953

Literární dílo 
 báseň Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic (Výstraha panstvu a králi na sněmu Uherském)
 Varovné příznaky (kniha) 1964, autorka CJ Lyons

Hudba 
 The Warning (hudební skupina)
 Warning! – album skupiny Arakain (2005)
 Warning – album americké punk rockové skupiny Green Day (2000)